Le mot Riverside a servi à identifier plusieurs circuits de course automobile, passés et présents. Si le mot "riverside" (bord de l'eau) laisse supposer que le circuit se trouve en bordure d'un cours d'eau, ce n'est pas toujours le cas:

Canada 
 Riverside International Speedway, James River, Nouvelle-Écosse: située dans la municipalité de James River, près de la ville d'Antigonish en Nouvelle-Écosse, la piste doit son nom à celui de la municipalité, mais en réalité, la piste est plutôt bordée par la route Transcanadienne!

 Circuit Riverside Speedway Ste-Croix, Sainte-Croix, Québec: située au pied d'une falaise en bordure du majestueux fleuve Saint-Laurent, ses gradins naturels dans la falaise offre une vue imprenable sur le fleuve. Par temps clair, on peut apercevoir au loin le pont Pierre-Laporte qui traverse à Québec.

 Riverside Speedway, Laval, Québec: ancienne piste ayant fait les beaux jours du stock-car québécois pendant les années 1960 et 1970. Elle devait son nom à la proximité de la Rivière des Prairies. Fermée en 1985 pour faire place à un développement résidentiel, elle avait été rebaptisée Autodrome de Laval dans ses dernières années.

États-Unis 
 Riverside Speedway, Groveton, New Hampshire: bordée par le fleuve Connecticut, la piste est parfois inondée au printemps, à la crue des eaux. À partir de la saison 2015, la piste est rebaptisée Speedway 51.

 Riverside International Speedway, West Memphis, Arkansas: piste de terre battue en bordure du célèbre fleuve Mississippi.

 Riverside International Raceway, Moreno Valley, Californie: ancien circuit routier de la Californie en opération de 1957 à 1989, célèbre pour ses épreuves NASCAR Winston Cup. Le Grand Prix des États-Unis de Formule 1 s'y est tenu en 1960. Il doit son nom au comté de Riverside.

 Riverside Park Speedway, Agawam, Massachusetts: ancienne piste de stock car de 1/4 de mile en opération de 1948 à 1999. Située à quelques kilomètres de Springfield, elle devait son nom à la proximité du fleuve Connecticut.

Nouvelle-Zélande 
 Rock Riverside Speedway, Invercargill, Nouvelle-Zélande: piste de stock car en terre battue, surnommée "The World's Southern Most Speedway" (L'autodrome le plus au sud du monde). Elle est située en bordure du fleuve Oreti et voisine du circuit routier de Teretonga Park.

Circuit automobile